Selenogorsk bezeichnet

 eine Stadt im europäischen Teil Russlands, siehe Selenogorsk (Sankt Petersburg)
 eine Stadt in Sibirien, siehe Selenogorsk (Krasnojarsk)